Сэр Джордж Дэшвуд Таубман Голди (; 20 мая 1846, Дуглас, остров Мэн, коронное владение Британской короны — 20 августа 1925, Лондон) — британский колониальный чиновник, губернатор британской колонии Нигерия, сыгравший важную роль в основании Нигерии. Член Лондонского королевского общества (1902). Президент Королевского географического общества (1905—1908).

Биография 
Представитель старинной шотландской семьи. Окончил Королевскую военную академию в Вулидже. Вступил в британскую армию. Несколько лет служил в Корпусе королевских инженеров.

Был отправлен на разведку в Западную Африку, путешествовал по всей Африке, получая обширные знания об этом континенте. В 1877 году впервые посетил Нигер.

Со временем стал лидером британской колонизации. Здесь у него родилась идея присоединить к Британской империи малоизученные районы в нижнем и среднем течении реки Нигер, и на протяжении 20 лет он реализовывал эту идею. Метод, который он выбрал для реализации своей цели, это возрождение государственных торговых компаний (королевских компаний), последняя из которых была Британская Ост-Индская компания. Первым шагом было объединение всех британских коммерческих интересов в регионе современной Нигерии, и это Голди сделал в 1879 году, когда была создана Объединённая Африканская Компания. В 1881 году Голди пытался получить право на устав от правительства Гладстона, но потерпел неудачу.

К 1886 году компания расширилась и получила королевскую хартию и стала называться Королевская Нигерская компания (Royal Niger Company), с лордом  в качестве губернатора и Голди в качестве вице-губернатора.

В это же время французские торговцы, поддерживаемыми Леоном Гамбетта, закрепились в нижнем течении реки, что затрудняло получение компанией прав на территорию, но французские права были выкуплены в 1884 году, что позволило Голди на Берлинской конференции 1884—1885 годов по Западной Африке, присутствуя в качестве эксперта по Нигеру, заявить, что в Нижнем Нигере британцы присутствуют в одиночестве. Так побережье в регионе дельты Нигера оказалась под протекторатом Великобритании. Голди заключил более 400 политических договоров с лидерами племён Нижнего Нигера и с племенами хауса.

В 1895 году, после смерти лорда Абердэра, Голди стал губернатором компании.

В 1897 году Голди участвовал в успешной кампании против мусульманских государств, эмиратов Бида и Илорин. В следующем году разногласия с Францией относительно линии границы обострились и вынудили вмешаться британское правительство. В ходе последовавших за этим переговоров Голди сыграл важную роль в сохранении Великобританией всего судоходного участка нижнего Нигера.

В 1887 году Голди был возведён в рыцарское достоинство, в 1898 году стал членом Тайного совета Великобритании. Был одним из королевских комиссаров, расследовавших военные приготовления к войне в Южной Африке (1899—1902), изучал методы утилизации военных запасов после заключения мира и операции до оккупации Претории в 1902—1903 годах.

В 1903—1904 годах посетил Родезию, где изучал ситуацию в связи выступлениями родезийцев за самоуправление. В 1902—1903 годах он был, а в 1905—1906 годах был членом Королевской Комиссия, которая

В 1905 году был избран президентом Королевского географического общества.

Почётный доктор юридических наук Кембриджского и Оксфордского университетов (1897). С 1898 года — тайный советник. Вице-президент Королевского колониального института.

Похоронен на Бромптонском кладбище в Лондоне.

В честь него названа Pseudohaje goldii (Лесная кобра Голди).

В 2016 году в фильме «Затерянный город Z» сэра Джорджа Голди сыграл актёр Иан Макдермид.

Примечания

Ссылки 
 Sir Encyclopaedia Britannica. George Goldie

Губернаторы
Президенты Королевского географического общества
Члены Тайного совета Великобритании
История Нигерии
Похороненные на Бромптонском кладбище
Почётные доктора Оксфордского университета
Почётные доктора Кембриджского университета
Исследователи Африки